MUH steht für:
 MUH Arla, eine genossenschaftlich organisierte Molkerei aus Rheinland-Pfalz
 Mathematical Universe Hypothesis, von Max Tegmark, betrachtet das Universum als mathematisches Konstrukt
 MUH (Zeitschrift), ein Kulturmagazin für bayerische Aspekte
 4-Methylumbelliferyl-Heptanoat, Fluoreszenz-Farbstoff für biologische Anwendungen, siehe 4-Methylumbelliferon
 Haltepunkt Unterhaching (DS100-Code)
 Marsa Matruh (IATA-Code), ägyptischer Flughafen

Muh bzw. muh steht für:
 in der Kindersprache lautmalend für die Lautäußerung des Hausrinds

muh steht für:
 Mündü (ISO-639-3-Code), ubangische Sprache des Südsudan

Siehe auch:

Abkürzung